

Literatuur
 The Outsider (Camus) of The Stranger (L'Étranger), een roman van Albert Camus
 The Outsider (Monica Edwards), een roman van Monica Edwards
 The Outsider (Howard Fast), een roman van Howard Fast
 The Outsider (Stephen King), een boek van Stephen King
 De Engelse titel van het verhaal De buitenstaander van H. P. Lovecraft
 The Outsider (Colin Wilson), een boek van Colin Wilson
 The Outsider (Richard Wright), een roman van Richard Wright
 The Outsider (toneelstuk), een toneelstuk van Dorothy Brandon
 The Outsider (tijdschrift), een literair tijdschrift

Film
 The Outsider (1926), van  Rowland V. Lee
 The Outsider (1931), met Joan Barry
 The Outsider (1939), met George Sanders
 The Outsider (1961), van Delbert Mann
 The Outsider (1967), een televisiefilm.
 The Outsider (1980), een film met Sterling Hayden
 The Outsider (1983) (Le marginal), met Jean-Paul Belmondo
 The Outsider (1998) of Gangster World, een sciencefictiontelevisiefilm 
 The Outsider (2002), een Western
 The Outsider (2005), een documentaire
 The Outsider (2018), van Martin Zandvliet met Jared Leto

Muziek
 The Outsider (CL Smooth)
 The Outsider (DJ Shadow)
 The Outsider (Rodney Crowell)
 The Outsider (A Perfect Circle).

Televisie
 The Outsider (televisieserie uit 1968), een Amerikaanse serie met Darren McGavin
 The Outsider (televisieserie uit 1983), een Britse serie met John Duttine
 The Outsider (televisieserie uit 2020), een Amerikaanse serie met Jason Bateman